

Codici 
 WDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wadi Ain (Yemen)

Geografia 
 Wda – fiume della Polonia